Леука може да се односи на следеће:
 Леука (нимфа), лик из грчке митологије
 Леука (острво), митско острво